N6, N6 ou N06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 N 6, un sous-marin de la Regia Marina.

Lieu 
 Highgate à Londres, selon la liste des indicatifs de code postal.

Manga 
 No6 un manga shonen-aï de Hinoki Kino.

Sciences 
Chimie
 N6-isopentényladénosine, un nucléoside ;
 N6-méthyladénosine, un nucléoside ;
 N6-méthyllysine, un dérivé méthylé de la lysine ;
 N6-thréonylcarbamoyladénosine, un nucléoside.

Médecine
 Sixième type de neuraminidase dans le virus de la grippe ;
 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées, anomalies glomérulaires mineures (N06), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aviation
 .

Bus
 Ligne N06 du bus Noctis du réseau bruxellois.

Routes
 , dans plusieurs pays et régions.

Voir aussi 
 Numéro six, Numéro 6 ou 
 Ensis
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres